Nevenka Belić Dragičević, hrvatska knjižničarka, hrvatska emigrantska kulturna djelatnica

Ranih 1950-ih bila dio skupine hrvatskih emigrantskih intelektualaca koji su bili namještenici ili vanjski suradnici institucije »Consejo Superior de Investigaciones Cientificas« (Visoko vijeće za znanstvena istraživanja) u Madridu: sociolog Anton Wurster, encikopedist i slavist Pavao Tijan, muzikolog fra Branko Marić, enciklopedist dominikanac Hijacint Eterović, pravnik Marijan Gec, i bogoslov, pravnik, diplomat i rimokatolički svećenik Vladimir Vince, liječnik dr. Ivo Tuškan, povjesničar Pero Vukota, pjesnik i medijski teoretičar Luka Brajnović, ekonomist Pavao Berkeš, politolog Boris Široki, kemičar Gojko Kremenić i mnogi drugi, koji su se i nakon odlaska iz Španjolske istaknuli u svojim zvanjima. U okviru te ustanove objavili su članke, knjige i doktorske disertacije. 

Supruga je otpravnika poslova hrvatskog veleposlanstva u Madridu Srećka Dragičevića. S prof. Antonom Wursterom i Pavlom Tijanom sudjelovala je u osnivanju slavenskog odjela u znanstvenoj instituciji »Consejo Superior de las Investigaciones Cientificas«. Bila je zadužena za knjižnicu te ustanove, posvetivši posebnu pozornost hrvatskoj sekciji.

Izvori 

Hrvatski knjižničari
Hrvati u Španjolskoj
Hrvatska politička emigracija (1945. – 1989.)